

Persone
José Castro, pallanuotista uruguaiano
José Castro, pallavolista dominicano
José Castro, schermidore
José Castro, tiratore brasiliano
José Castro, attore
José Castro, governatore messicano